Niederdeutsch steht für:

 Niederdeutsche Sprache
 Niederdeutsch (Schulfach)

Siehe auch:
 Liste niederdeutscher Dialekte
 Niederfränkisch